Alabama 500 kan avse:

 Alabama 500 (vårrace), ett Nascar Cup-race som kördes 1970 på Talladega Superspeedway.
 Alabama 500 (höstrace), ett Nascar Cup-race som kördes 2017 på Talladega Superspeedway.